Voglöd ist der Name folgender Orte:

 Voglöd (Bad Füssing), Ortsteil von Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Voglöd (Hutthurm), Ortsteil von Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Voglöd (Jandelsbrunn), Ortsteil von Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Voglöd (Obing), Ortsteil von Obing, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Schloß Vogelöd